GABA steht als Abkürzung für:

 den Neurotransmitter γ-Aminobuttersäure (aus Gamma-aminobutyric acid), siehe auch GABA-Rezeptor
 die GABA-Gruppe (aus Goldene Apotheke Basel), ein Schweizer Unternehmen, das Zahn- und Mundpflegeprodukte herstellt

Gaba ist der Familienname folgender Personen:

 Kamghe Gaba (* 1984), deutscher Leichtathlet
 Meschac Gaba (* 1961), beninischer Künstler
 Zacimba Gaba, cabindische Prinzessin, Sklavin, Sklavenanführerin 

Gaba ist ein in Palästina häufiger Ortsname
 Unterschiedliche Schreibweisen sind: Gabaa, Gabatha, Gabe, Geba, Gebatha, Gibea.

GABA